Кубок Кіпру з футболу 2007–2008 — 66-й розіграш кубкового футбольного турніру на Кіпрі. Титул здобув АПОЕЛ.

Календар

Третій раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 вересня/3 жовтня 2007

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 вересня/2 жовтня 2007

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 вересня/3 жовтня 2007

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23/31 жовтня 2007

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24/31 жовтня 2007

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 жовтня/1 листопада 2007

|}

Груповий турнір

Група А 

Результати

Група B 

Результати

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 квітня/7 травня 2008

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 квітня/7 травня 2008

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Кіпру на soccerway 
 Кубок Кіпру на rsssf  

2007–2008
Кіпр
Кіпр